Чу́пин — русская фамилия.

Известные носители 
 
 Чупин, Андрей Андреевич (род. 1951) — российский дипломат.
 Чупин, Валерий Геннадьевич (род. 1961) — советский и российский футболист. 
 Чупин, Наркиз Константинович (1824—1882) — историк, краевед, библиограф.

См. также 
 Чупино